Volleyball-Club Olympia '93 Berlin 2016-2017 – torneo di pallavolo femminile
 Volleyball-Club Olympia '93 Berlin 2016-2017 – torneo di pallavolo maschile